Дуилио Коллутьис (, род. 28 августа 1976, Маратеа) — итальянский шахматист, международный мастер (2004).

Чемпион Италии 2002 г. (разделил 1—2 места с Б. Белотти и выиграл тай-брейк со счетом 3½ : 2½).

В составе команды «Obiettivo Risarcimento Padova» победитель командных чемпионатов Италии 2010, 2012 и 2013 гг., участник клубных Кубков Европы 2010 и 2012 гг.

Чемпион Италии среди слабослышащих 2001 г.

Чемпион мира среди слабослышащих 2016 г. Чемпион мира среди слабослышащих по блицу 2016 г. Серебряный призёр чемпионата мира среди глухих 2004 г. (разделил 1—2 места с В. Георгиевым и уступил по дополнительным показателям.

В составе сборной ICCD участник шахматных олимпиад 2002, 2006, 2010, 2014 и 2016 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Д. Коллутьиса на шахматных олимпиадах
 Выступления Д. Коллутьиса в Кубках европейских клубов

Шахматисты Италии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Родившиеся в провинции Потенца
Глухие спортсмены